Barabbas, een persoon uit het Nieuwe Testament
Professor Barabas, een stripfiguur uit de reeks van Suske en Wiske
Barabás, een plaats (község) en gemeente in het Hongaarse comitaat Szabolcs-Szatmár-Bereg

Zie ook 
 Barrabas (doorverwijspagina)